Liste Swadesh de 207 mots en français et en norvégien (bokmål).

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Les Langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 
 Fransk-Norsk / Norsk-Fransk, Kunnskapsforlaget, Oslo 1984, 
 16 langues pour voyager, Dictionnaire international, H & M. Goursau, Ed. Henri Goursau, 1997

Articles connexes 
 Norvégien - Normes de la langue écrite : Bokmål et Nynorsk
 Liste Swadesh du norvégien (nynorsk)

Liens externes 
  Wiktionnaire : Liste Swadesh (source)

Norvegien, Bokmal
Langue norvégienne